Dubourdieu steht für:
 Dubourdieu (Radsportler), französischer Radsportler 

Dubourdieu ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Dubourdieu (1773–1811), französischer Konteradmiral 
 Denis Dubourdieu (1949–2016), französischer Önologe und Hochschullehrer 
 Frédéric Dubourdieu (1879–1944), französischer Fechter